Stec ist der Familienname folgender Personen:

 David Stec (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Grzegorz Stec (* 1955), polnischer Maler, Grafiker und Lyriker
 Krzysztof Stec (1948–2019), polnischer Radrennfahrer
 Stanisław Stec (* 1941), polnischer Politiker
 Joey Stec (* 1947), amerikanischer Musiker

STEC bezeichnet:
 Shigatoxin produzierende E. coli (Shigatoxin-producing E. coli): Darmbakterien (E. coli), deren pathogene Stämme als EHEC bezeichnet werden